Por Partido Nacionalista se puede referir a:

Partidos actuales 
 Partido Nacionalista de Bangladés;
 Partido Nacionalista de Canadá;
 Partido Nacionalista Chino (Kuomintang);
 Partido del Congreso Nacionalista de la India;
 Partido Nacionalista de Malta;
 Partido Nacionalista (Filipinas);
 Partido Nacionalista (Perú);
 Partido Nacionalista Vasco;
 Partido Nacionalista Vietnamita.

Partidos desaparecidos 
 Partido Nacionalista de Australia;
 Partido Nacionalista (Bolivia);
 Partido Nacionalista de Quebec;
 Partido Nacionalista (Islandia);
 Partido Nacionalista (Irlanda);
 Partido Nacionalista (Panamá);
 Partido Nacionalista de Puerto Rico;
 Tercer Partido Nacionalista de Panamá;
 Partido Nacionalista (Argentina) , liderado por Mitre.